Friedrich Adler är namnet på flera kända personer:

* Friedrich Adler (1827-1908), tysk arkitekt
 Friedrich Adler (1857–1938), österrikisk författare
 Friedrich Adler (1878–1942), tysk formgivare
 Friedrich Adler (1879–1960), österrikisk politiker